Чемпиона́т Пе́рвой ли́ги Ла́твии по футбо́лу 2003 го́да () — 12-й сезон Первой лиги Латвии по футболу.

Участники 

По итогам сезона 2002 года из Первой лиги в Высшую лигу квалифицировался «РКБ Арма» — 1-е место в турнирной таблице (69 очков).

Из Второй лиги 2002 в Первую лигу квалифицировался «Балву Вилки» — 1-е место.

Первую лигу покинул «Робежсардзе» — 8-е место в турнирной таблице (2 очка).

Турнирная таблица

Лучшие бомбардиры

См. также 
 Высшая лига Латвии по футболу 2003
 Кубок Латвии по футболу 2003
 Вторая лига Латвии по футболу 2003

Ссылки 
 Турнирная таблица сезона на сайте LFF 

2003
Футбол в Латвии в 2003 году